Francesco Fontana – włoski kardynał
 Francesco Fontana – włoski astronom